Такмичење у пливању у дисциплини 100 метара прсним стилом за мушкарце на Светском првенству у пливању 2017. одржано је 23. јула (квалификације и полуфинала) и 24. јула (финале) као део програма Светског првенства у воденим спортовима. Трке су се одржавале у базену Дунав арене у Будимпешта.

За трке у овој дисциплини било је пријављено 80 такмичара из 73 земље, међутим чак 7 такмичара није наступило у својим квалификационим групама. Титулу светског првака освојио је британски пливач Адам Пити који је финалну трку испливао у времену 57,47 минута, што је уједно био и нови рекорд светских првенстава. Сребрну медаљу освојио је репрезентативац Сједињених Држава Кевин Кордес, док је бронза припала Русу Кирилу Пригоди.

Српски репрезентативац Чаба Силађи је своју квалификациону трку испливао у времену од 1:00,28 секунди и тако се као 23. није успео пласирати у полуфинале.

Освајачи медаља

Званични рекорди 
Пре почетка такмичења званични свестки рекорд и рекорд шампионата у овој дисциплини су били следећи:

Током такмичења у два наврата је поправљан светски, а уједно и рекорд светских првенстава у овој дисциплини.

Квалификације 
За такмичење у тркама на 100 метара прсним стилом било је пријављено 80 такмичара из 73 земље, свака од земаља је имала право на максимално два такмичара у овој дисциплини, а у квалификацијама су наступила 73 пливача. Квалификационе трке пливане су 23. јула у јутарњем делу програма, са почетком од 11:17 по локалном времену, а пласман у полуфинале остварило је 16 такмичара са најбољим резултатима квалификација. Квалификације су се пливале у 8 квалификационих група.

Резултати полуфинала 
Полуфиналне трке одржане су у вечерњем делу програма 23. јула са почетком од 18:21 часова по локалном времену. Пласман у финале остварило је 8 пливача са најбољим временима.

Прво полуфинале

Друго полуфинале

Финале 
Финална трка пливана је 24. јула у вечерњем делу програма од 17:32 часова.

Види још 
 Светско првенство у пливању 2017.

Референце

Спољашње везе 
 

Светско првенство у пливању 2017.